Жлъчка може да се отнася за:
 термини от анатомията:
 жлъчен сок - течност, образувана в черния дроб,
 жлъчен мехур – орган за съхраняване на жлъчния сок;
 жлъч/злъч (от жлъчка като жлъчен сок) – злоба, злост, язвителност, изразена с думи, с усмивка.